Carmen Blanco puede hacer referencia a:
 Carmen Blanco y Trigueros (ca. 1840-1921), escritora española.
 Carmen Blanco (1954), escritora española, nacida en Lugo.